В музиці:
 All Music Guide (AMG) — (англ. гід по всій музиці) — онлайнова музична база даних, що належить організації «All Media Guide».

В автомобілях:
 Mercedes-AMG GmbH (AMG) — підрозділ автомобільної компанії Mercedes-Benz, що спеціалізується на випуску потужніших модифікацій серійних моделей фірми Mercedes-Benz.